Sica steht für:
 Sica (Waffe), ein (Krumm-)Dolch
 Sica (Ethnie), eine ehemalige Ethnie in Portugiesisch-Timor
 Sica (Film), ein spanischer Spielfilm aus dem Filmjahr 2023 von Carla Subirana

SICA steht als Abkürzung für:
 Zentralamerikanisches Integrationssystem, Sistema de la Integración Centroamericana (spanisch)
 System of Rice Intensification, Sistema Intensivo de Cultivo Arrocero (spanisch), eine Anbaumethode für Reis

Siehe auch:
 Sica Bergara
 Sika
 De Sica
 Sicca
 Sichel
 Sicke

Abkürzung